Корстен — нидерландская фамилия:
 Корстен, Ге (1927—1999) — южноафриканский оперный певец голландского происхождения.
 Корстен, Герард (род. 1960) — австрийский дирижёр и скрипач южноафриканского происхождения.
 Корстен, Ферри (также известный под псевдонимом System F; род. 1973) — диджей, продюсер, композитор и создатель ремиксов.